Хорхе Альберто Поса Перес (; , Тулансинго, штат , Мексика) — известный мексиканский актёр, дебютировавший в 1989 году.

Биография 
Родился 26 июня 1977 года в мексиканском городе Тулансинго (штат Идальго). Отец актёра — Хавьер Поса — известный мексиканский телеведущий. Он увидел в сыне талант актёра, когда ему доверили одну из ролей в школе. Отец твердо решил, что Хорхе станет актёром, но знакомых из кинематографа у Хавьера не было, тогда отец отправляет конверт с фотографией на телекомпанию Televisa. Фотография попадает в руки к продюсеру Валентину Пимштейну, и продюсер предложил Хорхе роль маленького Хосе Игнасио Лопеса в легендарной теленовелле «Просто Мария», где Хорхе с успехом сыграл Хосе Игнасио 8—12 лет, приняв роль от Мигеля Дербеса, сыгравшего маленького 4-хлетнего Хосе Игнасио, и уступив роль взрослому Хосе Игнасио — Тоньо Маури.

После успешного исполнения роли Хосе Игнасио Лопеса в «Просто Марии» он снялся в двух фильмах, трёх телесериальных ситкомах и 17 теленовеллах, в том числе в телесериале «Однажды у нас вырастут крылья», где сыграл роль Пепина — всего снялся в 36 работах в кино и телесериалах. Актёр на сегодняшний момент состоит в штате Televisa и плодотворно снимается в кино и теленовеллах.

Фильмография 

1
Отель секретов (сериал, 2016)
El hotel de los secretos ... Diego Montejo

2
Идеальная диктатура (2014)
La dictadura perfecta ... Rafael Lascurain

3
Кошка (сериал, 2014)
La Gata ... Mariano Martínez Negrete

4
Третий звонок (2013)
Tercera Llamada ... Daniel

5
Morelos (2012)
... Nicolás Bravo

6
Кусочек неба (сериал, 2012)
Cachito de cielo ... Fabio

7
Рафаэла (сериал, 2011)
Rafaela ... José María

8
Женщины-убийцы (сериал, 2008 – ...)
Mujeres asesinas ... Pablo

9
Железная душа (сериал, 2008 – ...)
Alma de hierro ... Sebastián Hierro Jiménez

10
Секс и другие секреты (сериал, 2007 – ...)
Sexo y otros secretos ... Conductor Hoy

11
Наперекор судьбе (сериал, 2005)
Contra viento y marea ... Mateo Lizárraga

12
Бесчувственная (сериал, 2004 – 2005)
Mujer de madera ... Rogelio Rebollar

13
Фата невесты (сериал, 2003 – ...)
Velo de novia ... Ernesto Sosa

14
Класс 406 (сериал, 2002 – 2003)
Clase 406 ... Francisco Romero

15
Попробуй забыть меня (сериал, 2001)
Atrévete a olvidarme ... El Gato

16
Источник (сериал, 2001 – 2002)
El manantial ... Héctor Luna

17
El segundo aire (2001)
... Ricardo

18
За один поцелуй (сериал, 2000 – 2001)
Por un beso ... Agustin Aguilar

19
Дневник Даниэлы (сериал, 1999)
El diario de Daniela ... Carlos

20
Ради твоей любви (сериал, 1999)
Por tu amor ... David Parra

21
Сегодня (сериал, 1998 – ...)
Hoy ... ведущий

22
Драгоценная (сериал, 1998)
Preciosa ... Robin

23
В пылу злости (сериал, 1998)
Rencor apasionado ... Tony Mendiola

24
Однажды у нас вырастут крылья (сериал, 1997)
... Pepin

25
Мое поколение (сериал, 1997)
Mi generación

26
Ты и я (сериал, 1996)
Tu y yo ... Humberto (1996)

27
Если я умру (сериал, 1995)
Si Dios me quita la vida

28
Ангелы без рая (сериал, 1992)
Ángeles sin paraíso ... Chato (1992)

29
Дедушка и я (сериал, 1992)
El Abuelo y yo ... Perico

30
Бандиты (1991)
Bandidos ... Miguel (в титрах: Jorge A. Poza)

31
Просто Мария (сериал, 1989-90)
Simplemente Maria ... Jose Ignacio Lopez (preasodonte) — (дубл. Екатерина Васильева)/Jesus Chucho — (дубл. Елена Павловская).

Камео 
32
Premios TV y novelas 2007 (ТВ, 2007)

33
Premios TV y novelas 2006 (ТВ, 2006)

34
Дон Франсиско представляет (сериал, 2002 – ...)
Don Francisco presenta

35
Большой Брат VIP: Мексика (сериал, 2002 – 2005)
Big Brother VIP: México

36
Другая роль (сериал, 1995 – ...)
Otro rollo con: Adal Ramones ... играет самого себя

Ссылки 
 Хорхе Поса на сайте КиноПоиск
 Biografia de Jorge Poza en esmas.com

Актёры Мексики
Дети-актёры Мексики
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)